Apologien (græsk forsvarstale) henviser til flere skrifter, blandt andre:

 Sokrates' forsvarstale
 Den augsburgske apologi

Se også 

 Apologetik